Voigts-Rhetz ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Voigts-Rhetz (1850–1915), deutscher Diplomat und Gesandter in Guatemala (1900–1901)
 Julius von Voigts-Rhetz (1822–1904), preußischer General der Artillerie
 Konstantin Bernhard von Voigts-Rhetz (1809–1877), preußischer General der Infanterie
 Werner Eugen von Voigts-Rhetz (1863–1914), preußischer Generalmajor
 William von Voigts-Rhetz (1813–1902) preußischer General der Artillerie